Кольчатые попугаи, или ожереловые попугаи (), — род птиц из семейства Psittaculidae.

Внешний вид 
Это очень красивые и грациозные птицы средних размеров. В длину достигают от 30 до 50 см, длина крыла 16 см. Характерным признаком этих попугаев является длинный ступенчатый хвост. Клюв округлой формы, крупный. Окраска оперения преимущественно зелёная, вокруг шеи имеется полоса в виде «ожерелья», а у некоторых видов — наподобие «галстука». Крылья у них острые и длинные. Окраски самцов и самок различаются. Все молодые попугаи окрашены, как самки. К трём годам становятся половозрелыми и приобретают характерную взрослую окраску. Ноги у этих попугаев слабые и короткие, поэтому при лазании по веткам или ходьбе по земле они используют клюв, как третью опору.

Образ жизни 
Населяют леса и культурные ландшафты. Живут стаями. Ранним утром и вечером летают на кормёжку, затем — на водопой. Между кормлениями отдыхают на густых верхушках деревьев. Питаются семенами и плодами диких и культурных растений.

Размножение 
В кладке 2—4 яйца, сидит обычно только самка, самец её кормит и охраняет гнездо. Молодые выводятся через 22—28 дней, а покидают гнездо через 6—8 недель. В сезон делают 2 выводка (у мелких видов, возможно, 3).

Содержание 
Очень популярные птицы у любителей природы. Они хорошо переносят комнатное содержание, быстро привыкают к человеку, в неволе долго живут. Могут быстро научиться произносить отдельные слова и даже фразы. Единственный их недостаток — неприятный и резкий голос. Они бывают очень крикливы, но от этого их можно отучить.

Распространение 
Обитают в Южной Азии и Восточной Африке. Некоторые виды этого рода были завезены в другие регионы, например, в Австралию и на остров Мадагаскар, где они прижились и начинают вытеснять аборигенные виды птиц с мест гнездовий и кормёжки. С начала 21 в. индийский кольчатый попугай распространился в Западной Европе как инвазивный вид.

Классификация 
На февраль 2021 года в род включают 16 видов, из которых 3 вымерших:
 
 † 
 
 
 
 
 
 
 
 
 † 
 
 
 
 
 
 † 
У других систематиков перечень видов может не совпадать с выше указанным. Так, например, было доказано, что ожереловый попугай Ротшильда (Psittacula intermedia), выделявшийся ранее в отдельный вид, — естественный гибрид между гималайским (P. himalayana) и красноголовым (P. cyanocephala) кольчатыми попугаями.

Примечания

Литература 
 Гринёв В. А. Попугаи: Справочное пособие. — М.: Лесная промышленность, 1991. — 334 с. — ISBN 5-7120-0296-5.
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с. — ISBN 5-94194-073-4.

 
Роды птиц